En lenguaje coloquial parecería estar relacionado con categoría entendida ésta como grado de jerarquía social que ocupa una determinada persona o cargo institucional, generalmente relacionada con el ejercicio del poder en todos sus campos; o nivel de importancia de cualquier cosa respecto a las demás. 

En filosofía tampoco es lo relacionado con las categorías. Se aplica a la cualidad de un discurso o una afirmación fundamentado de tal forma que no admite discusión, pues su verdad no depende de hipótesis o condición (lógica) sino como implicación a partir de la verdad material de los hechos. 

En la actualidad su referencia como término es fundamentalmente un producto derivado de su uso en filosofía.

Aunque pudiera parecer que es todo lo relativo a las categorías, sin embargo adjetiva a otros conceptos con algunos matices específicos:

 De manera general, categórico hace referencia al discurso en el que se afirma algo como verdadero y sin condiciones. Por asimilación también a un enunciado afirmativo.

 Juicio categórico: En referencia a la lógica aristotélica es la atribución de un predicado a un sujeto como manifiestación del conocimiento de la realidad, como verdad. En la Lógica de Port-Royal, la unión o separación de la idea correspondiente a un sujeto con la idea de un predicado.

 Silogismo categórico: En referencia a la lógica aristotélica y tradicional, el silogismo basado en el juicio categórico.

 Juicio categórico: En la filosofía kantiana hace referencia a los juicios basados en la relación inherencia-subsistencia. En la afirmación mediante este juicio se establece la implicación del predicado en el sujeto de forma incondicionada.

 Imperativo categórico: En la filosofía kantiana hace referencia al deber en cuanto se impone a la conciencia moral como incondicionado.

Terminología filosófica